FEM steht als Abkürzung für:

 Fédération Européenne de la Manutention, siehe Europäische Vereinigung der Förder- und Lagertechnik
 FEM (Fernsehsender), norwegischer privater Fernsehsender
 Field Emission Microscopy, siehe Feldelektronenmikroskop
 Finite-Elemente-Methode, mathematisches Verfahren

 Forschungsinstitut für Edelmetalle und Metallchemie in Schwäbisch Gmünd
 Freiheitseinschränkende Maßnahmen in der Pflege siehe Werdenfelser Weg
 Führungs- und Einsatzmittel von Rettungsorganisationen
 Futtererntemaschine 
 Fem Media GmbH, Tochterunternehmen der ProSiebenSat.1 Media    

FeM steht für:
 Forschungsgemeinschaft elektronische Medien

Abkürzung